Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2017 (oficjalna nazwa: Кубок России по волейболу среди мужчин 2017) – 25. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Rosji. Zainaugurowany został 28 sierpnia i trwał do 3 grudnia. Brały w nim udział kluby z Superligi i Wysszej ligi "A".

Rozgrywki składały się z fazy wstępnej, fazy półfinałowej i turnieju finałowego. Turniej finałowy rozegrany został w dniach 2-3 grudnia w hali sportowej "Kosmos" w Biełgorodzie. Po raz siódmy Puchar Rosji zdobył . 

Puchar Rosji 2017 poświęcony był pamięci siatkarza Konstantina Riewy.

Drużyny uczestniczące

System rozgrywek 
Rozgrywki składały się z fazy wstępnej, fazy półfinałowej, półfinałów oraz finału.

W fazie wstępnej drużyny podzielone zostały na sześć grup. W każdej grupie znalazły się cztery zespoły. Z każdej grupy awansowały po dwie najlepsze drużyny i dodatkowo najlepsza drużyna z 3. miejsca. Niezależnie od wyników osiągniętych w fazie wstępnej awans do fazy półfinałowej zapewniony miały kluby, których co najmniej trzej gracze byli w reprezentacji Rosji na mistrzostwach Europy 2017 (tj. ,  i ).

W fazie półfinałowej drużyny rozmieszczone zostały w trzech grupach - w każdej po cztery zespoły. Awans do półfinałów uzyskali zwycięzcy grup oraz automatycznie  jako gospodarz turnieju finałowego.

Pary półfinałowe rozlosowane zostały 1 listopada w Moskwie. Nie był rozgrywany mecz o 3. miejsce.

Faza wstępna

Grupa 1 (Petersburg) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 2 (Niżniewartowsk) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 3 (Nowosybirsk) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 4 (Biełgorod) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 5 (Sierpuchow) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa 6 (Kaspijsk) 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza półfinałowa

Grupa A (Kazań) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B (Kemerowo) 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa C (Nowosybirsk) 
Tabela

Wyniki spotkań

Turniej finałowy

Drabinka

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2017 w piłce siatkowej
2017 w Rosji
Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn